Заямное — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Заямное — деревня в Березинском районе Минской области.
 Заямное — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Заямное — агрогородок в Столбцовском районе Минской области.